

Брикі — село в гміні Дорогочин Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Брикі — село в гміні Високе-Мазовецьке Високомазовецького повіту Підляського воєводства